Guelã é o terceiro álbum de estúdio da cantora brasileira Maria Gadú. O disco é o primeiro da artista a ser lançado após um período de quatro anos sem material inédito, uma vez que a coletânea Nós inclui somente fonogramas de outros cantores que contam com a participação de Gadú.

Contexto
Após o lançamento de seu último disco, a coletânea Nós, a cantora fez shows esporádicos em alguns locais e entrou em um período de silêncio.

A cantora começou a dar indícios de que havia voltado para o estúdio em março de 2015, até que em 27 de março de 2015 ela publicou em seu Facebook oficial uma imagem confirmando o lançamento de seu terceiro álbum em estúdio. No final de abril do mesmo ano, a cantora confirmou o lançamento do disco, bem como seu título ("Guelã"), ainda durante o ano de 2015. O primeiro single do disco foi lançado em 06 de maio de 2015 e se chama "obloco" . A canção foi composta por Gadú e Maycon Ananias.

A cantora considera o disco como sendo o seu mais maduro. No disco podemos ver um contraste entre a MPB e toques de experimentalismo, com toques de música africana.

Em 18 de maio de 2015, o disco foi disponibilizado para audição na plataforma digital Deezer, confirmando o nome e a duração das 10 faixas que compõem o projeto.

Faixas

Veja também 
2015 na música brasileira

Álbuns de Maria Gadú
Álbuns de 2015
Álbuns em língua portuguesa